Теему Мантисаари () е финландски китарист. Роден е в Тампере, Финландия през 1987 г. и започва да свири на китара на дванадесетгодишна възраст.

През 2004 г. се присъединява към групата „Уинтерсън“ и оттогава е на турнета с тях. Също така свири за „Имперанън“ до нейното разпадане през 2007 г. Написал много неиздавани песни с Imperanon.

Дискография

Източници 

Финландски китаристи
Родени в Тампере